Baer je priimek več znanih oseb:

 Karl Ernst von Baer (1792—1876), estonsko-nemški embriolog 
 Max Baer mlajši (*1937), ameriški igralec, režiser in producent 
 Max Baer (1909—1959), ameriški boksar in igralec
 Parley Baer (1914—2002), ameriški igralec
 William Jacob Baer (1860—1914), ameriški slikar

Glej tudi  
 Bär